Chrysodeixis acuta är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1857. Chrysodeixis acuta ingår i släktet Chrysodeixis och familjen nattflyn. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
acuta